Cervoidea — надсемейство плацентарных млекопитающих, входящее в подотряд жвачных. Включает три семейства: ,  и .

Классификация
Положение Cervoidea среди китопарнокопытных показано на следующей кладограмме:

Примечания

Плацентарные
Лавразиатерии
Китопарнокопытные
Жвачные